

Integralne części wsi w Polsce 
 Mogiły – część wsi Malinówka w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Haczów
 Mogiły – część wsi Chmielów w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Nowa Dęba
 Mogiły – część wsi Jasionna w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów

Zobacz też 
 Mogiła